«Возвращение троих пьяниц» () — кинофильм режиссёра Нагисы Осимы, вышедший на экраны в 1968 году.

Сюжет 
Трое бесшабашных студентов приходят на пляж, чтобы искупаться. Пока они занимаются этим, кто-то забирает одежду двух из них, оставив им свою. Без задней мысли студенты надевают эти одеяния и продолжают прогулку, однако вскоре обнаруживают, что вся местная полиция охотится за ними: их приняли за корейских иммигрантов, приплывших в Японию нелегально. Дойдя до бани, студенты переодеваются в найденную там одежду посетителей, однако при выходе из заведения они встречают тех самых корейцев: один из них оказался капралом корейской армии, сбежавшим от отправки во Вьетнам, а второй — студентом, которому была нужна помощь, чтобы добраться до островов. Корейцы заставляют героев вновь надеть свою одежду и затем пытаются их убить, однако молодым японцам удается улизнуть. По мере развития событий студенты всё больше начинают чувствовать себя корейцами, оказавшимися в негостеприимной Японии…

В ролях 
 Кадзухико Като — «Большой»
 Осаму Китаяма — «Маленький»
 Норихико Хасида — «Самый маленький»
 Кэй Сато — капрал Чхонил
 Чха Дейдан — Ким Фуа
 Фумио Ватанабэ — Докумуси
 Мако Мидори — Нетан
 Тайдзи Тонояма — старик

Ссылки 
  
  
  

Фильмы Японии 1968 года
Чёрные комедии Японии